Amerikai Egyesült Államok
 Doty (Nebraska)
 Doty (Washington)
 Doty (Wisconsin)
Egyéb
 9721 Doty, kisbolygó